En droit, le préambule est l’exposé préliminaire des motifs qui ont guidé les législateurs dans la rédaction d’une constitution, d’une loi, etc. 
 En littérature, le préambule est une sorte d'exorde placé en tête d'un écrit.
 En télécommunications, un  est un marqueur positionné devant un message pour synchroniser le récepteur.
 Préambule est un maxi composé et interprété par Tété.
 Préambule